Con může být:

 Con – setkání fanoušků (fan convention)
 „s“ italsky (např. v hudebních výrazech)
 zkratka jména Constantine
 zkratka anglického „convention“ (sjezd, setkání) nebo „conference“ (konference)
 zkratka anglického neologizmu confidential trick

CON může být:
 Cornwall – Chapmanův kód hrabství
 Concord Municipal Airport – IATA kód letiště
 Certificate of Need
 Commander of the Order of the Niger

Související články 
 Kon
 Conn